Tongue River peut désigner :
 Tongue River, un affluent de la rivière Pembina, dans le nord du Dakota du Nord, aux États-Unis ;
 Tongue River, un affluent de la rivière Yellowstone, donc un sous-affluent du Mississippi, par le Missouri, aux États-Unis ;
 Tongue River, une rivière du Texas aux États-Unis.